Otsego Lake ist der Name der folgenden geographischen Objekte:

Otsego Lake (New York), ein See im Bundesstaat New York, Schauplatz zweier Lederstrumpfromane und Quelle des Susquehanna River
Otsego Lake (Michigan), ein See in Michigan	
Otsego Lake Township, ein Ort im Bundesstaat Michigan
Otsego Lake State Park, eine State Park am Otsego Lake in Michigan